Ruské příjmení Vernadskij () nosí více osobností:

 Georgij Vladimirovič Vernadskij (1887–1973), ruský a americký historik
 Ivan Vasiljevič Vernadskij (1821–1884), ruský statistik a ekonom
 Vladimir Ivanovič Vernadskij (1863–1945), ruský a ukrajinský mineralog a geochemik

Ruská příjmení